Claiborne ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Claiborne (1860 1882), US-amerikanische Cowboy, Bergarbeiter und Revolverheld des Wilden Westens
 Craig Claiborne (1920–2000), US-amerikanischer Restaurantkritiker und Kochbuchautor
 Harry E. Claiborne (1917–2004), US-amerikanischer Bundesrichter
 James Robert Claiborne (1882–1944), US-amerikanischer Politiker
 John Claiborne (1777–1808), US-amerikanischer Politiker
 John Francis Hamtramck Claiborne (1809–1884), US-amerikanischer Politiker
 Liz Claiborne (1929–2007), US-amerikanische Modeschöpferin belgischer Herkunft
 Loretta Claiborne (* 1953), mehrfach behinderte US-amerikanische Läuferin, Athletin bei Special Olympics
 Morris Claiborne (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nathaniel Claiborne (1777–1859), US-amerikanischer Politiker
 Shane Claiborne (* 1975), US-amerikanischer Buchautor, politischer Aktivist und christlicher Redner

 William C. C. Claiborne (1775–1817), US-amerikanischer Politiker

Claiborne ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:

 Claiborne (Alabama)
 Claiborne (Louisiana)
 Claiborne (Maryland)
 Claiborne (Ohio)
 Claiborne (Virginia)
 Claiborne Hill (Louisiana)
 Lake Claiborne (Louisiana)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Claiborne County Jail, in Tazewell, Tennessee, ID-Nr. 07000175
 Claiborne Parish Courthouse, in Homer, Louisiana, ID-Nr. 81000291
 Claiborne Site, in Pearlington, Mississippi, ID-Nr. 82000574

Siehe auch:
 Claiborne County
 Clayborn